Нижельское — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Каськовской волости.

География 
Расположена на восточном побережье Жижицкого озера.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 65 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района